Johannes Hyrkanus uit de dynastie van de Hasmoneeën
Hyrkanus II uit de dynastie van de Hasmoneeën
Hyrkanus (Tobiaden), de kleinzoon van Tobia uit de familie van de Tobiaden